

Astronomia 
 Cratere Chapelle – cratere sulla superficie di Venere

Geografia

Belgio 
 Chapelle-lez-Herlaimont – comune nella provincia dell'Hainaut (Vallonia)

Francia 
 Chapelle-des-Bois – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Chapelle-d'Huin – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Chapelle-Guillaume – comune dipartimento dell'Eure-et-Loir (Centro-Valle della Loira)
 Chapelle-Royale – comune dipartimento dell'Eure-et-Loir (Centro-Valle della Loira)
 Chapelle-Spinasse – comune nel dipartimento della Corrèze (Nuova Aquitania)
 Chapelle-Vallon – comune nel dipartimento dell'Aube (Grand Est)
 Chapelle-Viviers – comune nel dipartimento della Vienne (Nuova Aquitania)
 Chapelle-Voland – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 La Haute-Chapelle – ex comune ora frazione di Domfront-en-Poiraie, comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 Neuve-Chapelle – comune nel dipartimento del Passo di Calais (Hauts-de-France)
 Vieille-Chapelle – comune nel dipartimento del Passo di Calais (Hauts-de-France)

Svizzera 
 Chapelle – antico nome francese di Kappelen, comune nella regione del Seeland (Canton Berna)
 Chapelle, già Chapelle-près-Surpierre – ex comune ora frazione di Cheiry, comune nel distretto della Broye (Canton Friburgo)
 Chapelle, già Chapelle-sur-Gillarens – comune nel distretto della Glâne (Canton Friburgo)
 Chapelle-sur-Moudon, già Chapelle – ex comune ora frazione di Montanaire, comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)

Pagine correlate 
 Chapelle-Bâton 
 Chapelle-Blanche 
 Chapelle-Gauthier 
 Chapelle-Neuve 
 La Chapelle 
 La Chapelle-Saint-Sauveur